D906 (Côte-d'Or), een departementale weg in het Franse departement Côte-d'Or
 D906 (Eure-et-Loir), een departementale weg in het Franse departement Eure-et-Loir
 D906 (Hauts-de-Seine), een departementale weg in het Franse departement Hauts-de-Seine
 D906 (Saône-et-Loire), een departementale weg in het Franse departement Saône-et-Loire
 D906 (Yvelines), een departementale weg in het Franse departement Yvelines